Страхиня Еракович (; ) — сербский футболист, защитник клуба «Црвена Звезда» и сборной Сербии. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 
Еракович — воспитанник клуба «Црвена Звезда». В 2019 году для получения игровой практики Страхиня на правах аренды перешёл в «Графичар». 14 августа в матче против «Трайала» он дебютировал в Первой лиге Сербии. 4 октября в поединке против «Бачка-Паланка» Страхиня забил свой первый гол за «Графичар». После окончания аренды Еракович вернулся в «Црвену Звезду». 1 августа 2020 года в матче против «Нови-Пазар» он дебютировал в сербской Суперлиге. В своём дебютном сезоне Еракович стал чемпионом страны и завоевал Кубок Сербии.

Международная карьера 
В 2018 году Еракович в составе юношеской сборной Сербии принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Германии и Нидерландов.

2 июня 2022 года в матче Лиги наций против сборной Норвегии Еракович дебютировал за сборную Сербии. В том же году Страхиня принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Клубные

«Црвена Звезда»
 Победитель сербской Суперлиги: 2020/21
 Обладатель Кубка Сербии: 2020/21

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Црвена звезда»
Игроки ФК «Графичар»